Příjmení Vidal nosí více významných osobností:

 Aleix Vidal (* 1989) – španělský fotbalista
 Arturo Vidal (* 1987) – chilský fotbalový záložník
 Carmen Vidal (1915–2003) – španělská podnikatelka, kosmetička a zakladatelka firmy Germaine de Capuccini
 Ernesto Vidal (1921–1974) – uruguayský fotbalista
 Gore Vidal (1925–2012) – americký spisovatel, scenárista a politik
 Paul Vidal de la Blache (1845–1918) – francouzský geograf
 Peire Vidal (1175–1205) – okcitánský trubadúr
 Ricardo Jamin Vidal (1931–2017) – filipínský římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup cebuský, kardinál

Externí odkazy